Schulze-Gävernitz oder Schulze-Gaevernitz ist der Name folgender Personen:
 Friedrich Gottlob Schulze (1795–1860), Schulze-Gävernitz genannt, deutscher Nationalökonom und Landwirt
 Gerhart von Schulze-Gaevernitz (1864–1943), deutscher Politiker (DDP)
 Gero von Schulze-Gaevernitz (1901–1970), deutscher Ökonom
 Hermann von Schulze-Gävernitz (1824–1888), deutscher Staatsrechtslehrer